Кривошеиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривошеиха — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Кривошеиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.